Даніела Гантухова була чинною чемпіонкою і змогла успішно захистити свій титул, у фіналі перемігши Марію Кириленко з рахунком 6–7(4–7), 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

PTT Pattaya Open, одиночний розряд
2012